A Igreja Batista em São Mateus é uma igreja da cidade de São Paulo, localizada no bairro de São Mateus, zona leste da capital. Esta igreja é integrante da Associação Batista Missionária Suleste, da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Estado de São Paulo.

Foi organizada pelo pastor Simon Horbaczyk junto com sua esposa Erna Horbaczyk.

Ligações externas 
Página oficial Igreja Batista em São Mateus

Batista em Sao Mateus
Batista em Sao Mateus